George Bingham kan syfta på bland andra:

* George Bingham, 3:e earl av Lucan (1800–1888), brittisk fältmarskalk
 George Bingham, 4:e earl av Lucan (1830–1914), brittisk politiker
 George Bingham, 5:e earl av Lucan (1860–1949), brittisk politiker
 George Bingham, 6:e arl av Lucan (1898–1964), brittisk politiker
 George Bingham, 8:e earl av Lucan (född 1967), brittisk affärsman
 George Caleb Bingham (1811–1879), amerikansk konstnär och politiker